Владимир Циммерман:
 Циммерман, Владимир Акимович (1866—1939) — российский математик и педагог, сын А. К. Циммермана.
 Циммерман, Владимир Андреевич — российский биолог, работы в основном посвящены сельскому хозяйству и домоводству; член ВЭО.
 Циммерман, Владимир Маркелович (род. 1966) — чемпион России по тхэквондо и серебряный призёр чемпионата СССР, тренер по боевым единоборствам.